Die Saison 1999/2000 war die 5. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die sechste als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der FC Anker Wismar und stieg zur Saison 2000/01 in die Oberliga Nordost auf. Da in der Saison 1999/2000 drei Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern aus dieser Spielklasse abstiegen, gab es vier Absteiger in die Landesliga.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

19992000
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 1999 2000